Meerufenfushi (Divehi : މޭރުފެންފުށި) signifie « île à l'eau savoureuse ». C'est est un nom propre qui peut désigner :
 Meerufenfushi, une île de la subdivision de Alif Alif aux Maldives ;
 Meerufenfushi, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.